Uebber ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Uebber (* 1959), deutscher Manager
 Margret Uebber (* 1959), deutsche Diplomatin